Kålholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kålholmen, Ingå, Nyland, 
 Kålholmen, Lovisa, Nyland, 
 Kålholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Kårholmen
Kalholmen

Robotskapade Finlandförgreningar